Rio das Flores pode referir-se ao seguinte:
 Rio das Flores - município brasileiro do estado do Rio de Janeiro, Brasil
 Rio das Flores - rio brasileiro do estado de Maranhão
 Rio das Flores - rio brasileiro do estado de Santa Catarina
 Rio das Flores - bairro do município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro
 Rio das Flores - romance do escritor português Miguel Sousa Tavares

Desambiguação
Desambiguações de topônimos